Оберег — предмет, оберегающий от бед и нечистой силы.
 «Оберег» — фильм режиссёра Николая Рашеева.
 «Оберег» — отряд специального назначения внутренних войск Российской Федерации

См. также 
 Оберегг — город в Швейцарии.